Норбан (Norbanus) може да се отнася за:

 Гай Норбан, римски политик, консул 83 пр.н.е.
 Гай Норбан Флак (консул 38 пр.н.е.), римски политик и генерал в битката при Филипи
 Гай Норбан Флак (консул 24 пр.н.е.)
 Луций Норбан Балб, консул 19 г.
 Гай Норбан Флак (консул 15 г.)
 Норбана Клара
 Норбан (префект на Египет) през 91 – 92 г. или 93 – 94 г.
 Тит Флавий Норбан, преториански префект 94 – 96 г.